Oak Grove (Alabama)
Oak Grove (Arkansas)
Oak Grove (Carolina do Sul)
Oak Grove (Illinois)
Oak Grove (Kentucky)
Oak Grove (Luisiana)
Oak Grove (Minnesota)
Oak Grove (Missouri)
Oak Grove (Oklahoma)
Oak Grove (Oregon)
Oak Grove (Tennessee)
Oak Grove (Texas)
Oak Grove Heights

Desambiguações de topônimos